Михаи́л Ефи́мович Ласу́нский (1739 — ) — генерал-поручик, камергер.

Биография 
Родился в 1739 году. Один из сыновей лейб-кампанца Ефима Андреевича Ласунского (1710—03.01.1756) и его жены Марфы Васильевны (1723—10.09.1791). Отец его за участие в возведении на престол Елизаветы Петровны пожалован 17 декабря 1741 года из капралов Преображенского полка в гренадеры, затем вице-капралы Лейб-кампании; в 1746 году был назначен квартирмейстером.

Капитан-поручик Измайловского полка Михаил Ефимович Ласунский во время переворота 1762 года убедил примкнуть к заговору шефа полка Кирилла Григорьевича Разумовского, за что  получил от новой императрицы Екатерины II 800 душ крестьян мужского пола. Вовлечение Ласунского в заговор приписывала себе княгиня Дашкова, которая написала в мемуарах:
Я переговорила с некоторыми офицерами полка Разумовского, уже верившими в меня, — с двумя Рославлевыми и Ласунским, коротко известными маршалу; последний из них даже имел значительное влияние на него, если верить молве. Всё шло по моему желанию, и наш стратегический план увенчался полным успехом.

Женился Ласунский на богатой наследнице графине Наталье Фёдоровне Апраксиной, дочери графа Фёдора Андреевича и правнучке генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева. Среди прочих имений, взял за невестой воронежскую вотчину в 1060 душ мужского пола, включая село Борки (ныне Архангельские Борки), где выстроил каменную церковь.

На пожалования за участие в перевороте Ласунский приобрёл подмосковное имение Трёхсвятское и усадьбу в Кривоколенном переулке, куда удалился после того, как в 1764 году был отправлен в отставку за покушение на жизнь братьев Орловых.

Умер  года. Похоронен в  рядом с могилой старшей дочери Александры (ум. 08.04.1763).

Имел четырёх дочерей и столько же сыновей.

Наиболее примечателен из них Павел Михайлович (08.07.1777—14.12.1829), Гофмейстер императрицы Марии Фёдоровны; генерал-майор с 18 ноября 1804 г.; с 18 по 26 ноября 1804 г. шеф Воронежского мушкетерского полка; с 26 ноября 1804 г. по 1810 г. гофмаршал Александра I; при Александре I «разъезжал по внутренности России с препоручениями министерства внутренних дел для осмотра некоторых фабрик и заведений»; при Николае I c 1826 года камергер Двора Его Императорского Величества, действительный статский советник при министерстве внутренних дел; был бездетным, скончался от водянки, похоронен в Александро-Невской лавре; с 1821 года кавалер ордена святой Анны 1-й степени; первая жена его Маргарита Нарышкина известна основанием монастыря на Бородинском поле.

Другой сын, Дмитрий Михайлович (1767—04.02.1807), генерал-майор, был женат с 10 января 1804 года на московской мещанке Надежде Ивановне Смирновой.

Примечания 

Генерал-поручики (Российская империя)
Камергеры (Российская империя)
Участники переворота 1762 года (сторонники Екатерины II)
Лейб-кампания